Van steht für:

 Van (Automobil), Automobilbauform 
 Türkisch Van, Katzenrasse
 Van (Kryptozoologie), Seeungeheuer im Vansee

Van heißen folgende geographische Objekte:
 Van (NUTS-Region), TRB2, Provinzen Van, Muş, Bitlis, Hakkari in der Türkei
 Van (Provinz), Provinz in der Türkei
Städte, Gemeinden, Orte:
 Van (Armenien), Stadt in Armenien
 Van (Türkei), Stadt in der Türkei
 Van (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Van (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Van (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Van (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Van (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Van (Oregon), Ort in den Vereinigten Staaten
 Van (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Van (Texas), Orte in den Vereinigten Staaten
 Van (Utah), Ort in den Vereinigten Staaten
 Van (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Van (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
sowie:
 Vansee, See in der Türkei 
 Van Rocks, Klippenfelsen der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Van, Personenname:
 ein Namensbestandteil der Herkunft in niederländischen Personennamen, siehe Herkunftsname
 ein Namensbestandteil für männlich in vietnamesischen Personennamen, siehe Van (Vietnamesische Namen)
 ein Vorname, siehe  Van (Vorname)

 Allen Van (1915–1995), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Catherine Văn-Davies, australische Schauspielerin
 Lindsey Van (* 1984), US-amerikanische Skispringerin
 Marina de Van (* 1971), französische Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin

Van, Weiteres 
 Van Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ván, deutsches Plattenlabel
Reliant Van, Kleintransporter

VAN steht als Kürzel für:
 VAN (Digitales Klassik-Magazin)
 Flughafen Ferit Melen in der Türkei (IATA-Code)
 Vanuatu (olympisches Länderkürzel)
 Vehicle Area Network, ein Feldbus-Protokoll
 Verband Alb-Bodensee-oberschwäbischer Narrenvereine
 Vereinigte Arbeitsgemeinschaft der Naziverfolgten, Hamburg, Landesorganisation der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten
 Vorläufige Arbeitsnorm, in der Deutschen Demokratischen Republik
 Virtual Account Number, Virtuelle Kreditkarte

Siehe auch:
 Vann
 Vans (Sportschuh-Hersteller)
 Wan

Abkürzung